Vacciniina kurilensis är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1927. Vacciniina kurilensis ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
kurilensis